The Westerner – film statunitense del 1934 diretto da David Selman.
L'uomo del West (The Westerner) – film statunitense del 1940 diretto da William Wyler.
The Westerner o The Westerners (titolo syndication) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1960.
The Westerner – videogioco del 2004.

Pagine correlate
The Westerners